Пе́нницы, или слюнявицы  — семейство насекомых. Более 900 видов.

Распространение 
Всесветное. В Европе около 30 видов. Для СССР указывалось 11 родов.

Описание 
Мелкие равнокрылые насекомые, длина 6—15 мм.
Голова широкая. Задние ноги прыгательные. Личинки обитают на растениях в комках образуемой ими пены, в котором и линяют в имаго.

Систематика 
Более 900 видов и 150 родов.

 Abbalomba Distant, 1908
 Abdas Distant, 1916
 Ainoptyelus Matsumura, 1942
 Amarusa Walker, 1857
 Aphrophora Germar, 1821
 Aphrophorias Kirkaldy, 1910
 Aphrophorinella Lallemand, 1946
 Aphropsis Metcalf & Horton, 1934
 Ariptyelus Matsumura, 1940
 Atuphora Matsumura, 1942
 Avernus Stål, 1866
 Awafukia Matsumura, 1934
 Awaphora Matsumura, 1940
 Balsana Metcalf, 1952
 Basilioterpa Hamilton & Morales, 1992
 Bathyllus Stål, 1866
 Beesoniella Lallemand, 1933
 Betaclovia Matsumura, 1940
 Boniphora Matsumura, 1942
 Byrebistus Distant, 1920
 Capnodistes Breddin, 1903
 Carystoterpa Lallemand, 1936
 Cephisus Stål, 1866
 Clovia Stål, 1866
 Cloviana Lallemand, 1957
 Cnemidanomia Kusnezov, 1932
 Cordia Stål, 1866
 Daha Distant, 1908
 Dasyoptera Metcalf & Bruner, 1925
 Dinda Distant, 1908
 Dophora Matsumura, 1942
 Ecothera Melichar, 1915
 Egretius Jacobi, 1908
 Eguptyelus Matsumura, 1942
 Enocomia Ball, 1919
 Eoptyelus Jacobi, 1921
 Epicranion Fowler, 1897
 Escragnollia Schmidt, 1922
 Euclovia Matsumura, 1903
 Eulepyronia Schmidt, 1924
 Eulepyroniella Schmidt, 1925
 Europhora Matsumura, 1942
 Eurycercopis Kirkaldy, 1906
 Eusounama Liu, 1942
 Flosshilda Kirkaldy, 1900
 Formophora Matsumura, 1942
 Futaptyelus Matsumura, 1942
 Gaeta Metcalf & Bruner, 1944
 Gallicana Lallemand, 1912
 Grellaphia Schmidt, 1920
 Handschinia Lallemand, 1935
 Hemiapterus Jacobi, 1904
 Hemipoophilus Jacobi, 1912
 Hiraphora Matsumura, 1940
 Hosophora Matsumura, 1942
 Hymettus Stål, 1866
 Interocrea Walker, 1870
 Iophosa Jacobi, 1921
 Irlandiana Lallemand, 1957
 Iwaptyelus Matsumura, 1942
 Izzardana Lallemand, 1957
 Jembra Metcalf & Horton, 1934
 Jembrana Distant, 1908
 Jembroides Matsumura, 1942
 Jembrophora Matsumura, 1942
 Jembropsis Matsumura, 1940
 Jophora Matsumura, 1942
 Kageptyelus Matsumura, 1942
 Kitaptyelus Matsumura, 1940
 Koreptyelus Matsumura, 1942
 Kotophora Matsumura, 1940
 Lallemandana China & Myers, 1934
 Lemoultana Lallemand, 1940
 Leocomia Ball, 1919
 Leocomiopsis Metcalf & Bruner, 1944
 Lepyronia Amyot & Serville, 1843
 Lepyroniella Melichar, 1913
 Lepyronoxia Melichar, 1915
 Lepyropsis Metcalf & Horton, 1934
 Liorhina Stål, 1870
 Macrofukia Matsumura, 1940
 Mandesa Distant, 1908
 Maptyelus Matsumura, 1942
 Megafukia Matsumura, 1940
 Mesoptyelus Matsumura, 1904
 Microsargane Fowler, 1897
 Mimoptyelus Matsumura, 1942
 Miphora Matsumura, 1940
 Nagaclovia Matsumura, 1940
 Nagafukia Matsumura, 1940
 Nagophora Matsumura, 1940
 Napotrephes Stål, 1866
 Neaenus Fowler, 1897
 Neoavernus Distant, 1909
 Neophilaenus Haupt, 1935
 Nesaphrestes Kirkaldy, 1907
 Nikkofukia Matsumura, 1940
 Nikkoptyelus Matsumura, 1942
 Nokophora Matsumura, 1940
 Novaphrophara Lallemand, 1940
 Novophilaenus Lallemand, 1936
 Nyanja Distant, 1908
 Obiphora Matsumura, 1942
 Ogaphora Matsumura, 1942
 Oiptyelus Matsumura, 1942
 Okiptyelus Matsumura, 1940
 Omalophora Matsumura, 1942
 Orthorapha Westwood, 1832
 Paralepyroniella Metcalf, 1952
 Paraphrophora Fowler, 1897
 Pareurycercopis Lallemand & Synave, 1953
 Patriziana Lallemand, 1935
 Pentacanthoides Metcalf, 1952
 Perinoia Walker, 1851
 Petaphora Matsumura, 1942
 Peuceptyelus Sahlberg, 1871
 Philaenus Stål, 1864
 Philagra Stål, 1863
 Philagrina Lallemand, 1946
 Philaronia Ball, 1899
 Plinia Stål, 1866
 Poophilus Stål, 1866
 Pseudaphronella Evans, 1966
 Pseudaphrophora Schmidt, 1924
 Pseudocraniolum Hedicke, 1923
 Ptyelinellus Lallemand, 1946
 Ptyelus Le Peletier de Saint-Fargeau & Serville, 1825
 Sabphora Matsumura, 1942
 Sagophora Matsumura, 1942
 Salomonia Lallemand, 1940
 Sappoptyelus Matsumura, 1942
 Seiphora Matsumura, 1942
 Sepullia Stål, 1866
 Sinophora Melichar, 1902
 Sounama Distant, 1908
 Sphodroscarta Stål, 1869
 Strandiana Lallemand, 1936
 Takagia Matsumura, 1942
 Takaphora Matsumura, 1942
 Tamaphora Matsumura, 1942
 Tilophora Matsumura, 1942
 Tobiphora Matsumura, 1942
 Todophora Matsumura, 1940
 Tonkaephora Matsumura, 1942
 Toroptyelus Matsumura, 1942
 Tremapterus Spinola, 1850
 Trigophora Matsumura, 1942
 Tukaphora Matsumura, 1942
 Vervactor Distant, 1916
 Witteella Lallemand, 1941
 Xenaphrophora Fowler, 1897
 Yamaphora Matsumura, 1942
 Yaphora Matsumura, 1942
 Yezophora Matsumura, 1940
 Yunnana China, 1925

? Anyllis — Aphilaenus — Carystoterpa — Dophoara — Ikedana — Tabiphora — Tomaphora —

Виды Европы 

 Aphrophora Germar 1821
 Aphrophora alni (Fallén 1805)
 Aphrophora corticea (Germar 1821)
 Aphrophora major Uhler 1896
 Aphrophora pectoralis Matsumura 1903
 Aphrophora salicina (Goeze 1778)
 Aphrophora similis Lethierry 188
 Aphrophora willemsi Lallemand 1946
 Lepyronia Amyot & Serville 1843
 Lepyronia coleoptrata (Linnaeus 1758)
 Mesoptyelus Matsumura 1904
 Mesoptyelus petrovi (Grigoriev 1910)
 Neophilaenus Haupt 1935
 Neophilaenus albipennis (Fabricius 1798)
 Neophilaenus angustipennis (Horváth 1909)
 Neophilaenus campestris (Fallén 1805)
 Neophilaenus exclamationis (Thunberg 1784)
 Neophilaenus infumatus (Haupt 1917)
 Neophilaenus limpidus (Wagner 1935)
 Neophilaenus lineatus (Linnaeus 1758)
 Neophilaenus longiceps (Puton 1895)
 Neophilaenus minor (Kirschbaum 1868)
 Neophilaenus modestus (Haupt 1922)
 Neophilaenus pallidus (Haupt 1917)
 Paraphilaenus Vilbaste 1962
 Paraphilaenus notatus (Mulsant & Rey 1855)
 Peuceptyelus Sahlberg 1871
 Peuceptyelus coriaceus (Fallén 1826)
 Philaenus Stål 1864
 Philaenus italosignus Drosopoulos & Remane 2000
 Philaenus lukasi Drosopoulos & Asche 1991
 Philaenus maghresignus Drosopoulos & Remane 2000
 Philaenus signatus Melichar 1896
 Philaenus spumarius (Linnaeus 1758)
 Philaenus tarifa Remane & Drosopoulos 2001
 Philaenus tesselatus Melichar 1899

Примечания

Литература 
 Hamilton, K. G. A. 2001: A new family of froghoppers from the American tropics (Hemiptera: Cercopoidea: Epipygidae). — Biodiversity, 2(3): 15-21.

Ссылки 
 Aphrophoridae на Australian Faunal Directory
 Aphrophoridae на BioLib.cz, Biological Library 
 Aphrophoridae на Fauna Europaea  
 Aphrophoridae на hemiptera-databases.org 

 
Семейства насекомых